Сезон 2019/20 стал для «Боруссии» 44-м в чемпионате Германии и 111-м со дня основания клуба. Сезон стал примечателен тем, что весной весь мировой футбол ушел на паузу из-за пандемии коронавирусной инфекции. Германский чемпионат возобновился раньше остальных — в мае.

В игровом плане команда не показала прогресса: также заняла 2-е место в чемпионате, вылетела из кубка страны и Лиги чемпионов. Из трофеев «шмелям» покорился только Суперкубок Германии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

127.500.000

Зима 

20.000.000

Ушли из клуба

Лето 

74.000.000

Зима 

52.000.000

Общие убытки:147.500.000

Общая прибыль:126.000.000

Разница:21.500.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Примечания 

Сезоны ФК «Боруссия» Дортмунд
Сезоны футбольных клубов 2019/2020